Sant Mateu steht für Orte in Spanien:
 Sant Mateu (Baix Maestrat) 
 Sant Mateu d’Albarca
 Sant Mateu de Bages

Sant Mateu ist der katalanische Name des spanischen Namens San Mateo.